Джон Хо́уард Ло́усон (; 15 июня 1884, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США — 11 августа 1977, Сан-Франциско, Калифорния, США) — американский писатель, драматург, сценарист, теоретик кино, искусствовед, общественный деятель.

Биография 
Выходец из среды мелкой буржуазии. Участник первой мировой войны. Начинал как драматург (пьесы «Роджер Блумер», 1923, «Громкоговоритель», 1925, «Интернационал», 1927, «Маршевая песня», 1937, «Процессия» и другие). В кино с 1928 года («Сон любви»). Пытался противопоставить традиционной американской драме новый сценический метод, отказывался от идеи чистого искусства и чистой красоты. Организатор Гильдии сценаристов в Голливуде. В 1930—1940-е годы по сценариям Лоусона поставлены фильмы антифашистской направленности. В 1947 году вместе с девятью другими прогрессивными деятелями Голливуда был обвинён комиссией по расследованию антиамериканской деятельности и приговорён к тюремному заключению. Изгнанный из Голливуда, Лоусон продолжал работать как киновед и теоретик кино.

Был женат на Кэтрин Дрейн Лоусон (; 1918—1923) и Сюзен Эдмонд (; с 1925).

Избранная фильмография

Сценарист 
  — Сон любви / Dream of Love
  — Язычник / The Pagan
  — Динамит / Dynamite
  — Корабль из Шанхая / The Ship from Shanghai
  — Морская летучая мышь / The Sea Bat
  — Прекрасная невеста / Our Blushing Brides
  — Холостяцкая квартира / Bachelor Apartment
  — Прощай, любовь / Goodbye Love
  — Успех по любой цене / Success at Any Price (по собственной пьесе)
  — Остров сокровищ / Treasure Island (в титрах не указан)
  — Общий телефонный провод / Party Wire (по собственной пьесе)
  — Приключения на Махэттене / Adventure in Manhattan (по рассказу , в титрах не указан)
  — Блокада / Blockade
  — Алжир / Algiers
  — Им нужна музыка / They Shall Have Music
  — На Землю / Earthbound
  — Четыре сына / Four Sons
  — Операция в Северной Атлантике / Action in the North Atlantic
  — Сахара / Sahara
  — Контратака / Counter-Attack
  — Катастрофа: История женщины / Smash-Up, the Story of a Woman
  —  — Пулитцеровский театр / Pulitzer Prize Playhouse (сериал)
  — Заплачь, любимая страна / Cry, the Beloved Country
  — Беззаботные года / The Careless Years

Награды 
 1939 — номинация на «Оскар» за лучший сюжет («Блокада»)

Сочинения 
 The hidden heritage. — N.Y., 1950.
 Кинофильмы в борьбе идей. 1953. (русский перевод 1954)
 Теория и практика создания пьесы и киносценария. — 1949. (рус. пер. — М., 1960.)
 О творчестве Фолкнера (русский перевод) // Фолкнер У., Особняк. — М., 1965
 Фильм — творческий процесс... — М., 1965.

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 242
 
 Dickinson T., Playwrights of the New American Theatre. — N. Y., 1925.
 Smith, New Playwrights, le theatre revolutionnaire a New York, «Monde», 17/XII 1928.
 Rabkin G., Drama and commitment. — Bloomington, 1964.
 Briining E., Das amerikanische Drama der dreissiger Jahre. — Berlin, 1966.

Ссылки 
 Статья в Краткой литературной энциклопедии
 
 Джон Хоуард Лоусон на сайте КиноПоиск

Выпускники Колледжа Уильямса
Преподаватели Стэнфордского университета
Преподаватели Университета Лойола Мэримаунт
Драматурги США
Теоретики кино
Члены Коммунистической партии США
«Чёрный список» Голливуда